Blutzoll ist

 ein gehobener Ausdruck für die Verluste an Menschenleben im Krieg, siehe Kriegsopfer, übertragen auch auf andere Bereiche wie Seuchen oder Straßenverkehr
 eine Bezeichnung für den Türken-Blutzoll, siehe Knabenlese

Siehe auch